abstrakt als Adjektiv steht für:
 die Eigenschaft eines Abstraktums, etwas Nichtgegenständlichen

Abstrakt als Nomen bezeichnet:
 Abstrakt, Bauteil einer Orgel mit mechanischer Traktur, siehe Abstrakte

Siehe auch:
 Abstraktion
 Abstraktion (Informatik)
 Abstraktionsprinzip
 Abstract
 Absztrakkt